Barrio Santa Isabel puede referirse a:

 Barrio Italia o Santa Isabel, barrio de Santiago de Chile;
 Barrio Santa Isabel, barrio de Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Barrio Santa Isabel, barrio de la Ciudad de Córdoba, Argentina;
 Barrio Santa Isabel, localidad del departamento Punilla, Provincia de Córdoba, Argentina;
 Barrio Santa Isabel, barrio de San Vicente del Raspeig, España.